

Населені пункти та їхні частини
 Наполеонув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Наполеонув — село в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Наполеонув — частина села Родрисін у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки